Les Innocents sont les enfants de moins de deux ans massacrés par Hérode qui cherchait à éliminer le Christ. Ils peuvent aussi désigner :

Littérature

Théâtre 

 Les Innocents (), pièce de William Archibald produite le .

Roman 

 , roman de Sinclair Lewis publié en 1917 ;

 Les Innocents, roman de Georges Simenon publié en 1972.

Musique

Artiste 

 Les Innocents, groupe de pop français.

Album 

 Les Innocents, quatrième album du groupe du même nom ;

 The Innocents, album d'Erasure sorti le  ;
 The Innocents Live, cassette VHS d'Erasure sorti en 

 Innocents, album de Moby sorti le  ;
 , album d'Only Living Witness sorti en .

Cinéma 

 Innocents, titre original de , film américano-canadien de Gregory Marquette sorti en 1996 ;

 , film franco-italo-britannique de Bernardo Bertolucci sorti en 2003 ;

 , titre anglais de , film argentino-espagnol de Juan Antonio Bardem sorti en 1963 ;

 Les Innocents (), film britannique de Jack Clayton sorti en 1961 ;
 Les Innocents, film d'André Téchiné sorti en 1987 ;

 Les Innocentes, film d'Anne Fontaine sorti en 2016 ;
 Les Saints innocents, film de Mario Camus, sorti en 1984.

Télévision 
 Les Innocents, téléfilm de Denis Malleval sorti en 2006 ;
 Les Innocents, série télévisée française réalisée par Frédéric Berthe et diffusée à partir de  ;
 The Innocents, série télévisée britannique créée par Hania Elkington et Simon Duric diffusée en .

Festivités 
 Le Jour des Saints Innocents, une festivité religieuse ou païenne du  dans le monde hispanique

Voir aussi 

 

Homonymie de titre